Mervyn King (darter), een Engels darter
Mervyn King (econoom), een Brits econoom